Рио-Гранде () — река в округе Портленд на востоке Ямайки. Впадает в Карибское море на северном берегу острова.

География и название 

Рио-Гранде начинается на востоке Ямайки на стыке гор Джона Кроу и Блу-Маунтинс на границе округов Портленд и Сент-Томас. Протекает по округу Портленд в целом на северо-запад вдоль юго-западных склонов хребта Джона Кроу и впадает в Карибское море к западу от Порт-Антонио.

Названа испанцами, прибывшими на остров в XV—XVI веках. Одна из наиболее крупных рек Ямайки, название Рио-Гранде означает на испанском «Большая река». Одна из туристических достопримечательностей Портленда, используется для рафтинга.

История 
Во время расцвета производства бананов на Ямайке Рио-Гранде использовалась для транспортировки на бамбуковых плотах бананов из центра острова к побережью для экспорта.

См. также 
 Реки Ямайки

Примечания

Литература 
 Ford, Jos C. and Finlay, A.A.C. (1908). The Handbook of Jamaica. Jamaica Government Printing Office

Реки, впадающие в Карибское море (Северная Америка)
Реки Ямайки